Хаджидер (річка)
 Хаджидер (лиман)

 (Х)Аджидер — смт. Овідіополь
 Хаджидер (Хаджи) — с. Лиман (Хаджидер)
 Хаджидер — с. Над'ярне (Саратський район)